Mesoamerica, se poate referi la: 

 Mesoamerica, zonă culturală și arheologică în cele două Americi în a cărui întindere geografică au înflorit și decăzut mai multe civilizații pre-columbiene 
 Zona lingvistică Mezoamerica, zonă lingvistică clar definită, sau sprachbund, conținând numeroase limbi (având certe similarități) vorbite de locuitorii nativi ai Mezoamericii 
 Coridorul Biologic al Mezoamericii, inițiativă de conservare a biodiversității fondată în 1997 în scopul interconectării membrilor diverselor zone protejate ale Mezoamericii, precum și a comunicării rapide dintre participanții la proiecte de acest gen

Vezi și  
 America de Nord 
 America Centrală